

События 
 71-я олимпиада
 Персидская армия наносит поражение карийцам, участникам ионийского восстания. Персы занимают Эолиду и берега Геллеспонта.
 Персами разрушен древнегреческий город Милет.
 Кипр. Персидская армия, высадившаяся на Кипре, подавила восстание киприотов.
 496/495 — Афинский архонт-эпоним Гиппарх.

Римская республика 
 Консулы: Авл Постумий Альб Региллен и Тит Вергиний Трикост Целиомонтан.
 Диктатор: Авл Постумий Альб Региллен (по другим сведениям, занимал эту должность в 499 году до н. э.).
 Начальник конницы: Тит Эбуций Гельва (по другим сведениям, занимал эту должность в 499 году до н. э.).
 Началась Первая латинская война

Китай 
 14-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 В Цзинь сановники Чжунхан и Фань-ши взбунтовались против дома Цзинь. Чжи-ши, Вэй Чи и Чжао Цзянь-цзы выступили против них, те бежали в Ци (в гл.5 бегство отмечено сразу под 496 годом, хотя оно произошло позже).
 Чжи-бо Вэнь-цзы заявил Чжао Яну, что Дун Ань-юй поднимает смуту и заслуживает смерти. Тогда Дун Ань-юй покончил с собой (у Л. С. Васильева здесь явное недоразумение в тексте).
 Весной вэйский сановник Гун Шу-сюй бежал в Лу, а другой вэйский сановник Чжао Ян бежал в Сун. Летом из Вэй в Лу бежал сановник Бэй Гун-цзе.
 Богач Гунсунь Шу изгнан из Вэй со своими сторонниками.
 Во 2 луне, в день синь-сы чуский полководец гун-цзы Цзе и чэньский полководец Гунсунь То-жэнь опустошили Дунь и пленили дуньского князя Цзана, который хотел отпасть от Чу.
 Чу уничтожило княжества Дунь и Ху (согласно «Цзо чжуань», Ху — в 495 году). Князь Дунь за связи с Цзинь был пленён и отправлен в Чу.
 уский ван напал на Юэ, но юэсцы выставили вперёд воинов-смертников, усцы же дважды пленили их отряды. Тогда юэский ван послал вперёд отряд преступников, которые сами перерезали себе горло и привели этим в ужас усцев. В 5 луне ван Юэ разбил уское войско у Цзуйли (или у горы Гусу). Лин Гу-фу ударом копья ранил Хэ-лу и отрубил ему большой палец на ноге. Хэ-люй отступил и вскоре умер в Син (в 7 ли от Цзуйли) (по гл.40 «Ши цзи» — в 495 году, причём там сказано, что стрелу пустил сам юэский ван, а по «Цзо чжуань» — сановник Лин Гу-фу ударил копьём).
 Умер правитель У Хэ-лу, ему наследовал сын Фу Ча (эра правления 495—473). Перед смертью Хэ-лу потребовал от сына не забывать, что юэский ван Гоу Цзянь убил его отца. Фу Ча назначил Бо Пи тайцзаем.
 уский ван Фу Ча напал на Чэнь, занял три поселения и отошёл (возможно, в гл.36 подразумевается поход 494 года).
 В 5 луне князья Ци, Вэй и Лу провели съезд в Цянь.
 Осенью князья Ци и Сун провели съезд в Тао.
 Осенью чжоуский ван направил в Лу посла Ши Тана, который доставил жертвенное мясо.
 Вэйский наследник Куай Куй (Куай-вай) решить погубить свою мачеху Нань-цзы и сговорился об этом с Си-ян Су, но тот не решился. Осенью Куай-вай бежал из Вэй в Сун, а затем уехал в Цзинь к главе рода Чжао. Вэйский сановник Гун Мэн-коу бежал в Чжэн. В «Цзо чжуань» описаны причины ненависти к мачехе.
 Осенью Чэнь (младший брат сунского князя) бежал из Сяо в Лу.
 Осенью в Лу была большая охота в Би-пу. чжуский князь прибыл для встречи с луским князем на охоте. Обнесены стенами два луских города Цзюй-фу и Сяо.
 Конфуций прибыл в Чэнь, его арестовали в Куане.
 В Цао деревенский житель Гунсунь Цян подарил гуну подстреленного им дикого гуся. Гун послал его командовать гарнизоном крепостных стен. Сын человека, видевшего вещий сон в 499 году, уехал из Цао.

Скончались 
Сунь-цзы — китайский стратег и мыслитель.

См. также

Примечания